Ричард Гильермо Менхивар Пераса (; род. 31 октября 1990 года в Панорама-Сити, Калифорния, США) — сальвадорский футболист, полузащитник клуба «Пенн» и сборной Сальвадора.

Клубная карьера 
Менхивар начал свою карьеру в клубе «Атланта Силвербэкс». 14 апреля 2013 года в матче против «Форт-Лодердейл Страйкерс» он дебютировал в NASL. 5 мая в поединке против «Сан-Антонио Скорпионс» Ричард забил свой первый гол за команду. По итогам сезона 2013 года Менхивар был включён в символическую сборную NASL.

В начале 2014 года Менхивар перешёл в «Сан-Антонио Скорпионс». 13 апреля в поединке против «Миннесоты Юнайтед» он дебютировал за новый клуб. По итогам сезона Ричард помог «скорпионам» выиграть чемпионат и принял участие в Соккер Боул.

В конце апреля 2015 года Менхивар был обменен в «Тампа-Бэй Раудис» на Брэда Расина. 9 мая в матче против «Оттавы Фьюри» он дебютировал за новую команду. Контракт Менхивара с «Раудис» истёк 16 декабря 2015 года.

25 февраля 2016 года Менхивар был подписан клубом «Райо ОКС». 3 апреля в матче против канадского «Эдмонтона» он дебютировал за новую команду.

В начале 2017 года Ричард присоединился к «Нью-Йорк Космос». 2 апреля в матче против «Майами» он дебютировал за новый клуб.

В марте 2018 года Менхивар подписал контракт с клубом USL «Пенн». Его дебют за клуб из столицы Пенсильвании состоялся 8 апреля в матче против «Атланты Юнайтед 2».

Международная карьера 
7 февраля 2013 года в товарищеском матче против сборной Парагвая Ричард дебютировал за сборную Сальвадора. 3 сентября 2014 года в поединке Центральноамериканского кубка против сборной Гонудраса Ричард забил свой первый мяч за национальную команду.

В 2013 году в составе сборной Менхивар принял участие в розыгрыше Золотого Кубка КОНКАКАФ. На турнире он принял участие в матчах против сборных США, Гондураса, Гаити и Тринидада и Тобаго.

В 2015 году в составе сборной Ричард принял участие в розыгрыше Золотого Кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против сборных Канады, Коста-Рики и Ямайки.

В 2017 году Менхивар в третий раз принял участие в розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против команд Ямайки и Кюрасао.

Голы за сборную Сальвадора

Достижения 
 Командные
 Атланта Силвербэкс
 Победитель регулярного чемпионата NASL: 2013 (весна)

 Сан-Антонио Скорпионс
 Обладатель Соккер Боул: 2014
 Победитель регулярного чемпионата NASL: 2014 (осень)

 Индивидуальные
 Член символической сборной NASL: 2013

Примечания

Ссылки 
 
 Cal State Bakersfield bio
 
 
 

Футболисты Сальвадора
Игроки сборной Сальвадора по футболу
Игроки ФК «Атланта Силвербэкс»
Игроки ФК «Сан-Антонио Скорпионс»
Игроки ФК «Тампа-Бэй Раудис»
Игроки ФК «Райо ОКС»
Игроки ФК «Нью-Йорк Космос» (2010)
Игроки ФК «Пенн»